Абагя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абагян, Армен Артаваздович (1933–2004) — учёный-ядерщик.
 Абагянц, Гайк (род. 1931) — учёный-ядерщик.
 Абагян, Шахен  (род. 1996) — дзюдоист.